Ремоачи има више значења:

 Ремоачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ремоачи (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику